Le terme Les Verts peut avoir différentes significations :

Politique 
Les Verts (terme apparu en 1980) peut désigner un parti politique (ou les membres de ce parti politique) écologiste, présent dans plusieurs pays :
 Alliance 90 / Les Verts () en Allemagne.
 Les Verts - L'alternative verte () en Autriche.
 Ecolo en Belgique francophone et germanophone.
 Vert (), anciennement Agalev, en Belgique néerlandophone.
 Les Verts du Bénin.
 Les Verts en Bulgarie.
 Alliance des écologistes congolais – Les Verts en République démocratique du Congo.
 Les Verts (en espagnol ) en Espagne.
 Les Verts (en estonien : ) en Estonie.
 Europe Écologie Les Verts, nouveau nom depuis 2010 du parti Les Verts, lui-même successeur de Les Verts - Confédération écologiste et de Verts, Parti écologiste, en France.
  au Japon.
 Les Verts () au Luxembourg.
 Parti de l'environnement - Les Verts () en Norvège.
 Les Verts (en néerlandais : ) aux Pays Bas.
 Les Verts (en polonais : ) en Pologne.
 Les Verts (en portugais : ) au Portugal.
 Les Verts ou Parti écologiste suisse (en allemand : , en italien : , en romanche : ) en Suisse.
 Parti vert européen, regroupe les partis verts d'Europe ;
 Parti vert du Canada.

Football 
L'expression Les Verts désigne :
 la sélection d'Algérie.
 le club de l'AS Saint-Étienne.

Autres 
 Dans l'empire byzantin, Les Verts étaient une des factions actives lors de courses de chars.
 Les Verts étaient un mouvement séparatiste monténégrin durant l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale.
 Dans le folklore et la culture catalane, Les Verts fait référence au groupe Castellers de Vilafranca.

Homonymie de parti politique